Noja är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Noja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Noja är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Noja åt nordost. Den högsta punkten i närheten är El Cincho,  meter över havet,  km väster om Noja.  Närmaste större samhälle är Santoña,  km sydost om Noja. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien